

Letteratura 
La quinta stagione – romanzo del 1965 di Fulvio Tomizza 
La quinta stagione – romanzo del 2007 di Piero Colaprico
La quinta stagione – romanzo del 2015 di N. K. Jemisin

Altro 
La quinta stagione – singolo dei Blez del 1993
La quinta stagione – album del 2007 di Cristina Donà
La quinta stagione (La Cinquième Saison) – film del 2012 diretto da Peter Brosens e Jessica Woodworth